Sárvíz kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Szekszárd-Bátai-főcsatorna, kanal, Tolna, 
 Sárvíz (vattendrag i Ungern), 

Robotskapade Ungernförgreningar